Vladimir Fjodorov (wetenschapper) (1874-1966), Sovjetwetenschapper
 Vladimir Fjodorov (acteur) (1939-2021), Sovjet-Russisch acteur
 Vladimir Fjodorov (voetballer) (1956-1979), Sovjetvoetballer
 Vladimir Fjodorov (ijsdanser) (1971), Russisch ijsdanser